Jan Hryniewicz (1902–1989) – oficer Wojska Polskiego, pilot 
 Jan Hryniewicz (1917–1999) – duchowny katolicki